Трибунал может означать:

 Юриспруденция:
 Трибунал — чрезвычайный суд.
 Военный трибунал — чрезвычайный военный суд.

 Масонство:
 Трибунал — организационная структура Верховного Совета Древнего и принятого шотландского устава (31°).

 Кинематограф:
 Трибунал — 20-й эпизод первого сезона телесериала «Звёздный путь: Оригинальный сериал».
 Трибунал — кинофильм (1999), эпизод 5 сезона сериала «За гранью возможного».

 Компьютерные игры:
 The Elder Scrolls III: Tribunal — официальный аддон к компьютерной ролевой игре The Elder Scrolls III: Morrowind.